Carioca kan  syfta på:

 Carioca cabriole – ett enda separat chassi (med chassinummer 81001) av PV36:an, beställt av Volvoåterförsäljaren Ernst Grauer
 Funk carioca – en brasiliansk musikstil grundad genom gatufester i Rio de Janeiros slumområden
 Cariocas – invånare i Rio de Janeiro i Brasilien

Se även
Cariocalandskap mellan bergen och havet – ett världsarv i Brasilien